Le terme Québécois peut se référer : 

 Aux Québécois, membres de la nation québécoise, où Québécois(e) est le gentilé du Québec ;
À une personne habitant ou originaire de la ville de Québec ;
 Au français québécois, la variété de la langue française parlée au Québec ;
À une chose originaire de la ville de Québec ou de la province du Québec (par exemple : ce sirop d'érable est québécois.)

Le terme « Canadiens français » pour désigner les Québécois d'origine française est beaucoup moins en usage. Par contre, le terme est encore utilisé chez les citoyens canadiens hors Québec qui sont francophones ou d'origine française, lesquels ont davantage tendance à identifier leur appartenance en relation avec leur province (par exemple  comme franco-ontariens ou franco-manitobains).

Notes et références